sekrecja – skupienie mineralne wypełniające pustkę istniejącą wcześniej w skale
 sekrecja – wydzielanie substancji przez komórki
 sekrecja kanalikowa – jeden z etapów funkcjonowania nerek